Ellen van Eldik (kunstenaar), Nederlands beeldend kunstenaar
Ellen van Eldik (voetballer), Nederlands voetballer en -trainer